Passero – uccello della famiglia Passeridae
Passero – figura araldica
Passero – personaggio dei fumetti Amalgam Comics
Capo Passero – estrema punta sud-orientale della Sicilia continentale

Pagine correlate 
Passeri (disambigua)